Umbra är ett släkte av fiskar. Umbra ingår i familjen Umbridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gäddartade fiskar